Osoby o tym nazwisku:
 Alexandru Ștefănescu – rumuński narciarz alpejski, olimpijczyk
 Costică Ștefănescu – rumuński piłkarz i trener
 Eugen Ștefănescu – rumuński bobsleista, olimpijczyk